Hall Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:

 Hall Island (Alaska)
 Hall Island (Fairfield County, Connecticut)
 Hall Island (New London County, Connecticut)
 Hall Island (Florida)
 Hall Island (Kalifornien)
 Hall Island (Knox County, Maine)
 Hall Island (Washington County, Maine)
 Hall Island (Minnesota)
 Hall Island (Onondaga County, New York)
 Hall Island (Oswego County, New York)
 Hall Island (Washington)
 Hall Island (Wisconsin)

im Franz-Josef-Land:
 Hall-Insel (Franz-Josef-Land)

in Australien:
 Hall Island (Houtman-Abrolhos), eine der Wallabi-Inseln

im Südatlantik:
 Hall Island (Südgeorgien) in der Gruppe der Willis-Inseln

Siehe auch:
 Halls Island
 Hall Islands, Inselgruppe in Mikronesien